Clarence (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Clarence (Louisiana), població dels Estats Units a l'estat de Louisiana
 Clarence (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Clarence (pel·lícula de 1922), pel·lícula muda dirigida per William C. deMille i protagonitzada per Wallace Reid 
 Clarence Center (Nova York), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Clarence House, residència de la família reial britànica al popular The Mall londinenc
 Clarence Town, ciutat a Long Island (Bahames)
 Colònia de Port Clarence, colònia britànica a l'Àfrica, a l'illa de Fernando Poo, que va existir de iure del 1827 al 1843, i de facto fins al 1858
 Duke of Clarence
 Illa Clarence, illa de l'arxipèlag Piloto Pardo (Xile)
 Illes Clarence, subgrup de l'Arxipèlag Àrtic Canadenc al territori de Nunavut
 Port Clarence, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska